

Pessoas
Spencer Fullerton Baird
Zack Baird
John Logie Baird

Localidades
Baird (Texas)

Desambiguação